Кубок Колумбии по футболу 2013 года, официально Кубок Postobón 2013 по названию главного спонсора, — 12-й розыгрыш Кубка Колумбии, соревнования для профессиональных клубов DIMAYOR. Он начался 14 февраля и закончится 8 ноября 2013 года. Победитель получил право представлять Колумбию в Южноамериканском кубке 2014.

Формат 
В турнире приняло участие 36 команд. На первой фазе соревнования они были разделены на 6 групп по 6 клубов по географическому принципу. Команды играли каждый с каждым по два матча (дома и в гостях), в следующую фазу выходили команды, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 4 команды из 6, занявших 3-е место, с наилучшими показателями. Вторая фаза начиналась с 1/8 финала и далее шли игры на выбывание с двухматчевыми сериями.

Первая фаза

Группа A 
Группа состояла из команд Карибского и Атлантического регионов.

Группа B 
Группа состояла из команд региона Пайса и Сукре.

Группа C 
Группа состояла из команд региона Сантандер и Бояка.

Группа D 
Группа состояла из команд столичного округа Боготы и региона Соача.

Группа E 
Группа состояла из команд Тихоокеанского региона.

Группа F 
Группа состояла из Зоны Кофе.

Вторая фаза

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи прошли с 7 по 14 августа, а ответные — с 14 августа по 4 сентября.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 11 сентября, а ответные — с 17 по 18 сентября.

|}

1/2 финала 
Первые матчи намечены на 9 октября, а ответные — на 16 октября.

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Dimayor
 Кубок Postobón

Кубок Колумбии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2013 году
Спорт в Колумбии в 2013 году